

Ажен — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область

Ажен — місто, департамент Лот і Гаронна, регіон Аквітанія
 Ажен — муніципалітет, департамент Крез, регіон Лімузен